Скифская платформа () — геологическая плита, участок герцинской платформенной области, прикрытый мощным осадочным чехлом. В рельефе скифской плиты преобладают равнины Северного Кавказа и Степного Крыма. Является частью Средиземноморского подвижного пояса.

Описание 
Фундамент представлен сланцево-известняковым пластом, собранным в складки, чехол — морскими осадочными пластами юрского, мелового и палеогенового (песчаники и пески, известняки, мергели, глины) периодов, а также морскими, лиманно-морскими и континентальными отложениями неогенового и антропогенового периодов. С юга от плиты расположен глубинный разлом и складчатое сооружение Крымских гор, с юго-востока — Индоло-Кубанский прогиб, с севера — глубинный разлом и южное крыло Причерноморской впадины.

См. также 
 Герцинская складчатость

Литература 
 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

Тектоника Украины
Плиты (геология)
Тектоника России
География Европы